Соревнования в гонке на 30 км свободным стилем среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 4 марта. 

Первые 4 места заняли норвежские лыжницы.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017